Manchester – az Egyesült Királyság jelentős városa
Manchester – város az USA Georgia államában
Manchester – város az USA Kentucky államában
Manchester – város az USA Michigan államában
Manchester – város az USA New Hampshire államában
Manchester – város az USA Tennessee államában
Manchester – város az USA Vermont államában
Manchester – város az USA Washington államában
Manchester – város Jamaicában